Piaśnica (deutsch Piasnitz, kaschubisch  Piôsznica) steht für:
 Wielka Piaśnica (Groß Piasnitz, kaschubisch Wiôlgô Piôsznica), Dorf in der Landgemeinde Puck der polnischen Woiwodschaft Pommern
 Mała Piaśnica (Klein Piasnitz, kaschubisch Môłô Piôsznica), Dorf in der Landgemeinde Puck der polnischen Woiwodschaft Pommern
 Piaśnica (Fluss) (Piasnitz), Küstenfluss der Ostsee in Polen

Siehe auch: 
 Massaker von Piaśnica
 Pisanica